Нагаевский сельсовет:

 Нагаевский сельсовет — в Октябрьском районе Уфы
 Нагаевский сельсовет — в Ульяновской области.